Příjmení Blobel má více nositelů:

 Brigitte Blobel (* 1942), německá novinářka a spisovatelka
 Günter Blobel (1936–2018), německo-americký lékař, biochemik a cytolog
 Paul Blobel (1894–1951), německý důstojník SS, válečný zločinec

Německá příjmení